Johann Adam Kurrer ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam Kurrer (Hofgerichtsassessor) (1640–1718), württembergischer Hofgerichtsassessor in Tübingen
 Johann Adam Kurrer (Jurist) (1641–1692), württembergischer Jurist und Hochschullehrer
 Johann Adam Kurrer (Politiker) (1664–1718), württembergischer Jurist, Bürgermeister von Tübingen, Hofgerichtsassessor und Spitalpfleger
 Johann Adam Kurrer (Dekan) (1680–1762), württembergischer  Pfarrer